Zkratka HSM může znamenat:

 hardwarový bezpečnostní modul ()
 Muzikál ze střední ()